Országos Keresztényszocialista Párt politikai párt Magyarországon 1907–1918 között.
 Országos Keresztényszocialista Párt magyar konzervatív politikai párt Csehszlovákiában 1919–1936 között.